Le Syndicat CFTC des Personnels de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est un syndicat multi départemental de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Il est affilié à la Fédération CFTC Santé-Sociaux et la Confédération française des travailleurs chrétiens. Comme la confédération dont elle fait partie, elle se réfère à la morale sociale chrétienne issu du catholicisme social et à l'humanisme.

Histoire 

Tandis que le syndicalisme chrétien se développe dès 1887 via la création des premiers syndicats d'employés, il faut attendre 1922 pour voir la naissance d'un premier syndicat des services de santé issu de cette même mouvance. Il faut attendre 1934 pour voir la naissance d'un Syndicat professionnel de la Préfecture de la Seine et des Administrations annexes, ancêtre de la CFTC APHP. Il couvre l'ensemble des hôpitaux public de la préfecture de la Seine ainsi que les départements de la Ville de Paris. Avec le syndicat d'infirmière et des travailleuses sociales, Syndicat professionnel du personnel des établissements privés de la Région Parisienne, le Syndicat professionnel des services hospitaliers de la Région Parisienne et le Syndicat des infirmières de l'Abbaye, ils se fondent dans la Confédération française des travailleurs chrétiens, et en 1935, s'unissent en fédération, qui prend le titre de Fédération des Syndicats Professionnels des Services Hospitaliers et Sociaux.

Comme son syndicat de référence, le syndicat cesse son activité publique en 1940 à la suite de la dissolution de la CFTC par régime de Vichy. Il reprendra son activité dès la libération à laquelle il participe très activement. Avec la création de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le syndicat se renomme CFTC APHP.

En 1964, le Congrès confédéral réuni à Paris voit une majorité de la CFTC menée par le groupe Reconstruction décider la « déconfessionnalisation » tout en restant en retrait du choix de la lutte des classes pour donner naissance à la CFDT, tandis qu'une partie des délégués écide de maintenir une centrale chrétienne via une scission minoritaire (environ 10 %). La fédération se réunit en conseil et vote son adhésion à la CFDT. Ici aussi, une minorité décide de reconstituer une Fédération CFTC Santé-Sociaux et se voit accueillir par la CFTC APHP au sein de ses locaux à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

En 1980, ce syndicat pluriel se scinde en trois syndicats distincts, la CFTC AP-HP proprement dite, le syndicat CFTC des personnels de la Ville de Paris et le syndicat CFTC des hospitaliers de l'ex préfecture de la Seine.

Organisation 

La CFTC APHP couvre l'ensemble des hôpitaux de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de Paris sur l'Île de France et plusieurs département excentrés. 

Son champ d'activité est large: Soignants, paramédicaux et médicaux, ouvriers, administratifs, assistants sociaux, personnels médico-techniques, encadrement, etc.

Le syndicat est dirigée par un Bureau et un Conseil syndical.

Son président actuel est Stéphane Martin.

Son prochain Congrès se déroulera en 2018, après les élections professionnelles du secteur public.

Présidents 

 Michel Talec: 1934

Congrès de 1964

 Marcel Auneau: 
 Dominique Timbard: 

Séparation en trois syndicats distincts (APHP, Ville de Paris, Hospitalier de l'ex. Seine)

 Antoine Akodjenou:
 Dolorès Borreda:
 Fernand Gallienne:
 Françoise Pognon:
 Annie Fages: 2005-2011
 Charles Gauter: 2011-2013
 Michel Rollo: 2013-2015
 Patrice Darcque: 2015-2016
 Jean-Marie Faure: 2016-2018
 Stéphane Martin: 2018

Bibliographie 
 Maurice Gebusson, « CFTC, 50 ans d'action syndicale en secteur sanitaire et social » Edition interne fédérale, 1985
 R. Vandenbussche, « CFTC », in Dictionnaire historique de la vie politique française au  siècle, Jean-François Sirinelli (dir.), PUF, Paris, 1995
 La CFTC, comment fut maintenu le syndicalisme chrétien, Jacques Tessier, Paris, Fayard, 1987

Liens

Articles connexes 
 syndicalisme chrétien
 Chronologie du syndicalisme en France | Travail (économie) | Syndicalisme | Syndicat
 Doctrine sociale de l'Église
 CISC
 CFTC
 Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération CFTC Santé-Sociaux
 Site officiel de la CFTC

Notes et références 

Confédération française des travailleurs chrétiens
Organisme fondé en 1935
1935 en France
Syndicat des services publics
Association ou organisme lié à la santé en France
Assistance publique - Hôpitaux de Paris